Синяя — топоним.

Реки 
 Синяя — река в Белоруссии, Латвии и Псковской области России
 Синяя — река в России, в республике Якутии
 Синяя — река в Осиповичском районе Могилёвской области Белоруссии
 Синяя — река в Тверской области России

Горы 
Красноярский край
 Синяя — гора в Краснотуранском районе, на правом берегу Красноярского водохранилища, ниже залива Сыда.

Свердловская область
 Синяя — гора уральского горного хребта Синие горы возле посёлка Баранчинского.
 Синяя — гора уральского горного хребта Синие горы возле посёлка Синегорского в окрестностях Нижнего Тагила.
 Синие горы (Синегорье) — горный хребет в Кушвинском и Горноуральском городских округах.